Rede Melodia foi uma rede de rádio brasileira evangélica com sede na cidade do Rio de Janeiro.

História
Foi criada em 1986 como uma rádio musical eclética na cidade de Petrópolis, pouco depois foi adquirida pelo político e líder religioso Francisco Silva. Aos poucos foi conseguindo afiliadas em todo o Brasil.

A Rede Melodia perdeu uma grande porcentagem de emissoras em cidades importantes como São Paulo (92,5 MHz), Brasília (98,3 MHz), Curitiba (97,9 MHz) Vitória e Pirangi 102,7 MHz.

Em junho de 2008 a rede melodia chegou ao município de Pirangi,102,7 MHz no interior de São Paulo

A Rede Melodia FM 102,7 Pirangi SP emissora gospel deixou a região noroeste paulista.

Anos mais tarde, desfez sua rede, passando a atuar apenas de forma local, no Rio de Janeiro.

Afiliadas 
 Melodia - Rio de Janeiro - 97.5 MHz (Geradora)
 Melodia - Maceió - 90.1 MHz
 Melodia - Fortaleza - FM 101.7 MHz
 Melodia - Cataguases - 106.9 MHz
 Melodia - Governador Valadares -  93.9 MHz
 Melodia - Teófilo Otoni - 105.9 MHz
 Melodia - Mandaguari - 100.5 MHz
 Melodia - Pirangi - 102.7 MHz
 Melodia - São Francisco - 104.1 Mhz
 Melodia - Brasília - 98,3 MHZ

M